Manique de Cima, uma povoação no concelho de Sintra;
 Manique de Baixo, uma povoação no concelho de Cascais;
 Manique do Intendente, uma povoação no concelho da Azambuja
 Monte Manique, um monte localizado em Mafra.
Desambiguação